Владимир Львович Лаш (, Москва — 29 января 1947 года) — российский и советский футболист. Известен по своим выступлениям за «Унион» и ЦДКА.

Биография 
В 16 лет начал заниматься в футбольной секции спортивного общество «Унион», за который выступал следующие одиннадцать лет, став в его составе, в 1914 году, финалистом кубка Фульда. В 1923 году перешёл в «Яхт-клуб Райкомвода», в котором провёл один сезон. В 1924—1926 годах выступал за клуб «Сахарники». С 1927 по года играл за московских армейцев, с которыми в 1927 и 1930 годах становился вторым призёром чемпионата Москвы.

После окончания карьеры футболиста работал теннисным судьёй. С 1945 года - судья всесоюзной категории по теннису.

Был репрессирован. Умер 29 января 1947 года. Место смерти неизвестно.

Карьера в сборной 
Лаш провёл за сборную Российской империи два матча в 1914 году: против сборной Швеции и сборной Норвегии. В матче против «викингов», на 75-й минуте игры, он был удалён с поля за стычку с соперником. Таким образом, Владимир Лаш стал первым удалённом футболистом в истории российской сборной.

Достижения 
 Финалист кубка Фульда: 1914.
 Второй призёр чемпионата Москвы (2): 1927 (весна), 1930.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Сборная России по футболу»

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Игроки сборной Российской империи по футболу
Игроки ФК «Унион» Москва
Игроки ФК «Яхт-клуб Райкомвода»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Судьи всесоюзной категории